Аллсвенскан 1988 — 64-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1988 року розпочався 10 квітня й завершився 19 листопада.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Плей-оф

Півфінали 
 Ергрюте ІС — Мальме ФФ 0:1, 1:2
 Юргорден ІФ — ІФК Гетеборг 2:0, 0:1

Фінал 
 Юргорден ІФ — Мальме ФФ 0:0, 3:7

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1988 у шведському спорті